Такмичење у трци на 800 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12., 13. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранио је Јуриј Борзаковски из Русије.

Постигнут је један национални рекорд (Босна и Херцеговина), два лична рекорда и 7 најбољих личних резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 21 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских тркача на 800 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Пјер Амброаз Бос ||  || 1:42,53 || rowspan="2" | 18. јул || align="center" | 2. СРЛ, [[Атлетски рекорди Француске на отвореном за мушкарце|НР]] 
|-
| 2. || Марћин Левандовски || rowspan="2" |  || 1:44,24 || align="center" | 14. СРЛ
|-
| 3. || Адам Кшчот || 1:44,50 || 5. јул || align="center" | 17. СРЛ 
|-
| 4. || Марк Инглиш ||  || 1:45,03 || 14. јун || align="center" | 27. СРЛ 
|-
| 5. || Ендру Осаги ||  || 1:45,37 || 31. мај || align="center" | =32. СРЛ 
|-
| 6. || Андреас Алмгрен ||  || 1:45,65 || 27. јул || align="center" | =37. СРЛ 
|-
| 7. || Тијмен Куперс ||  || 1:45,68 || 8. јун || align="center" | 39. СРЛ 
|-
| 8. || Денис Кругер ||  || 1:45,79 || 17. јул || align="center" | 42. СРЛ 
|-
| 9. || Мајкл Ример ||  || 1:45,89 || 12. јул || align="center" | 48. СРЛ 
|-
| 10. || Sofiane Selmouni ||  || 1:45,94 || 7. јул || align="center" | 51. СРЛ 
|}
''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Победници

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 800 метара на отвореном са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала прва 3 такмичара из 4 групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв).

Полуфинале 

У финале су се квалификовала прва 3 такмичара из 2 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв).

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном